Once (canção de Pearl Jam)
 Once (canção de Diana Vickers)
 Once (álbum de Nightwish), álbum da banda finlandesa Nightwish, lançado pela Spinefarm Records em 2004
Once (DVD de áudio)
Once (livro de partituras)
 Once (filme), um filme musical irlandês de 2007
 Once TV Estação de TV.
 ONCE, uma organização não governamental de solidariedade social e sem fins lucrativos espanhola
 Once, série de televisão produzida pelo Disney Channel Latin America e pelo Disney XD Latin America.

Desambiguação